Вале́рий Шапова́лов:
 Шаповалов, Валерий Валерьевич (род. 1976) — украинский футболист и тренер.
 Шаповалов, Валерий Евгеньевич (1950—2021) — советский и российский исполнитель песен, музыкант.